Аарън Фънк (, роден на 11 януари 1975 г.), по-известен като Venetian Snares, е канадски електронен музикант от Уинипег, Манитоба. Той е широко известен с иновациите и популяризирането на брейккор жанра.

Дискография 
 Eat Shit and Die (1998)
 Spells (1998)
 Subvert! (1998)
 Fuck Canada // Fuck America (1999, CLFST)
 Rorschach Stuffocate (1999)
 Greg Hates Car Culture (1999, History of the Future; 2019, Timesig)
 printf (shiver in eternal darkness/n); (2000, Isolate Records)
 Making Orange Things (2001, Planet Mu)
 Songs About My Cats (2001, Planet Mu)
 Doll Doll Doll (2001, Hymen Records)
 Higgins Ultra Low Track Glue Funk Hits 1972 – 2006 (2002, Planet Mu)
 Winter in the Belly of a Snake (2002, Planet Mu)
 The Chocolate Wheelchair Album (2003, Planet Mu)
 Huge Chrome Cylinder Box Unfolding (2004, Planet Mu)
 Winnipeg Is a Frozen Shithole (2005, Sublight Records)
 Rossz Csillag Alatt Született (2005, Planet Mu)
 Meathole (2005, Planet Mu)
 Cavalcade of Glee and Dadaist Happy Hardcore Pom Poms (2006, Planet Mu)
 My Downfall (Original Soundtrack) (2007, Planet Mu)
 Detrimentalist (2008, Planet Mu)
 Filth (2009, Planet Mu)
 My So-Called Life (2010, Timesig)
 My Love Is a Bulldozer (2014, Planet Mu)
 Thank You for Your Consideration (2015)
 Traditional Synthesizer Music (2016, Planet Mu)
 She Began to Cry Tears of Blood Which Became Little Brick Houses When They Hit the Ground (2018)
 Venetian Snares x Daniel Lanois (2018)

Източници

Външни препратки 
 Аарон Фънк в Discogs
 Venetian Snares в Last.fm
 Страницата на Last Step в Discogs

Канадски музиканти